Agnes Kittelsen (née en 1980), actrice norvégienne.
 Theodor Kittelsen (1857-1914), peintre, dessinateur et illustrateur norvégien

Patronyme norvégien